Balázs Zsolt (1956) labdarúgó
Balázs Zsolt (1988) labdarúgó